Henrietta (Texas)
Henrietta (Missouri)
225 Henrietta — asteroide

Desambiguações de topônimos